Приво́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Привольная улица — улица в Белгороде.
 Привольная улица — улица в Москве.
 Привольная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Привольная улица — запроектированная улица в Томске.

Крым 
 Привольная улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Привольная улица — улица в Днепре.
 Привольная улица — улица в Донецке.
 Привольная улица — улица в Николаеве.

Примечания